

Biografia 
Figlio del celebre padrino italoamericano John Gotti, storico capo della Famiglia Gambino, gli succede dopo l'ergastolo, ma non riesce a conquistarsi la stima dei subalterni. Durante i cinque anni di comando, oltre alle numerose lacune, John Angelo, detto anche John Junior, commette alcuni errori grossolani, arrivando addirittura a custodire una lista di membri della Famiglia in ufficio, che successivamente viene requisita dalla polizia.

Dopo l'arresto nel 1997, attualmente afferma di cercare di abbandonare la Famiglia.

Nel 1990, Gotti ha sposato Kimberly Albanese, figlia di Joseph Albanese, un installatore di pavimenti / moquette. Hanno sei figli e vivono a Oyster Bay Cove, sulla costa nord di Long Island. Suo figlio, John Gotti III, è un combattente professionista di arti marziali miste.

Gotti ha scritto un libro del 2015, Shadow of My Father.

Note

Altri progetti 

Mafiosi italoamericani
Figli d'arte